Address Resolution Protocol, protocol de comunicació que s'encarrega, de manera automàtica, de resoldre i mantenir la taula d'equivalències entre les adreces MAC i les adreces IP dels nodes o màquines que es comuniquen 
 Alternativa Racional a las Pseudociencias
 ARP Instruments, empresa creada per Alan R. Pearlman i que produí models com l'ARP Odyssey
 ARP Odyssey, model de sintetitzador analògic fabricat per la marca ARP, i que va restar en producció entre els anys 1972 i 1981
 Jean Arp, artista dadaista.
 L'Alta Ruta Pirinenca o ARP (en francès: Haute Randonnée Pyrénéenne o HRP)